Mistrzostwa Europy w Curlingu 1990 odbyły się między 4 a 8 grudnia 1990 w norweskim Lillehammer, w ristins Hall.

W rywalizacji udział wzięło 27 drużyn (13 kobiecych i 14 męskich). Z uczestnictwa wycofała się męska reprezentacja Belgii, zadebiutowali zaś Czechosłowacy. Był to ostatni turniej mistrzostw europy rozegrany metodą Tripple-Double-Single knock-out.

Tytułów mistrzowskich z 1989 broniły Niemki i Szkoci. 

Pierwszy raz w historii po złote medale sięgnęły Norweżki (Dordi Nordby). Gospodynie w całym turnieju nie przegrały żadnego spotkania, w finale pokonały 6:4 Szkotki (Hazel Erskine). Brązowe medale przypadły Szwajcarkom (Cristina Lestander), które wygrały 5:3 mecz przeciwko Niemkom (Andrea Schöpp). Tytuły mistrzów kontynentu wśród panów przypadły Szwedom (Mikael Hasselborg). Finał przeciwko Szkotom (Robin Gray) zakończył się wynikiem 9:7. Na najniższym stopniu podium uplasowali się Norwegowie (Eigil Ramsfjell) pokonując w małym finale Anglików (John Deakin) 6:5.



Kobiety

Reprezentacje

Faza pierwsza 
13 drużyn rywalizowało potrójnym systemem pucharowym o 8 miejsc w fazie drugiej.
 1. eliminacja – z 13 zespołów dwa kwalifikują się do fazy drugiej. Trzy najlepsze reprezentacje poprzednich mistrzostw – Niemki, Szwajcarki i Szwedki rozpoczęły grę od 2. rundy 1. eliminacji.
 2. eliminacja – z 11 zespołów trzy kwalifikują się do fazy drugiej.
 3. eliminacja – z 8 zespołów trzy kwalifikują się do fazy drugiej.
5 drużyn, które nie zdołały awansować do drugiej fazy rywalizacji, grało dalej o miejsca 9-14.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Runda 3.

2. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Runda 3.

3. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Faza druga 
8 drużyn rywalizowało podwójnym systemem pucharowym o 4 miejsca w półfinałach.
 1. eliminacja – z 8 zespołów dwa kwalifikowały się do półfinałów.
 2. eliminacja – z 6 zespołów dwa kwalifikowały się do półfinałów.
4 drużyny, które nie zdołały awansować do półfinałów rywalizowały o miejsca 5-8.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

2. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Faza trzecia

Mecze o miejsca 9.-13.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Mecz o 9. miejsce

2. eliminacja

Runda 1.

Mecz o 11. miejsce

Mecze o miejsca 5.-8.

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Faza pierwsza 
14 drużyn rywalizowało potrójnym systemem pucharowym o 8 miejsc w fazie drugiej.
 1. eliminacja – z 14 zespołów dwa kwalifikują się do fazy drugiej. Dwie najlepsze reprezentacje poprzednich mistrzostw – Szkoci, Norwegowie rozpoczęli grę od 2. rundy 1. eliminacji.
 2. eliminacja – z 12 zespołów trzy kwalifikują się do fazy drugiej.
 3. eliminacja – z 9 zespołów trzy kwalifikują się do fazy drugiej.
6 drużyn, które nie zdołały awansować do drugiej fazy rywalizacji, grało dalej o miejsca 9-14.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Runda 3.

2. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Runda 3.

3. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Faza druga 
8 drużyn rywalizowało podwójnym systemem pucharowym o 4 miejsca w półfinałach.
 1. eliminacja – z 8 zespołów dwa kwalifikowały się do półfinałów.
 2. eliminacja – z 6 zespołów dwa kwalifikowały się do półfinałów.
4 drużyny, które nie zdołały awansować do półfinałów rywalizowały o miejsca 5-8.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

2. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Faza trzecia

Mecze o miejsca 9.-14.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Mecz o 9. miejsce

2. eliminacja

Runda 1.

Mecz o 11. miejsce

3. eliminacja

Mecz o 13. miejsce

Mecze o miejsca 5.-8.

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 
 Schemat rozgrywek turnieju kobiet i mężczyzn na stronach Europejskiej Federacji Curlingu

1990
1990 w curlingu
1990 w Norwegii
Curling w Norwegii
Sport w Lillehammer